General Electric Building steht für:

 Comcast Building, ehemals GE Building, Hochhaus in New York City
 General Electric Building, früherer Name von 570 Lexington Avenue, Hochhauses in New York City